Андріанов Василь Іванович — радянський військовий льотчик
 Андріанов Василь Михайлович — радянський партійний діяч